Kovner je příjmení:
 Abba Kovner
 Ber Kovner